Фёдор Иванович Тютчев:* Тютчев, Фёдор Иванович (1803—1873) — русский поэт-лирик, переводчик и дипломат.
 Тютчев, Фёдор Иванович (1907—1959) — советский футболист, участник «матча смерти».